

Musica 
 Townes – album pubblicato da Steve Earle nel 2009

Persone 
 Charles Hard Townes – fisico statunitense
 Harry Townes – attore statunitense
 Linton Townes – ex cestista statunitense
 Marques Townes – cestista statunitense
 Tenille Townes – cantautrice canadese